Златко Шугман (Горишница-Птуј, 28. август 1932 — Љубљана, 16. децембар 2008) је био југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Глумац 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1962. || Тог лепог дана || Јереб
|-
| 1964. || Не плачи, Петре || Долфе
|-
| 1965. || Истим путем се не враћај || /
|-
| 1966. || Амандус || Шолар
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1976. || Удовиштво Каролине Жашлер || Прунк
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Наша крајевна скупност (ТВ серија)|| /
|-
| 1985. || -{Der Sonne entgegen}- (ТВ серија)|| Златко
|-
| 1987. || Живела слобода || /
|-
| 1987. || Љубав нас све води у пропаст (ТВ филм)|| Јернејц
|-
| 1988. || Лето у шкољци 2 || /
|-
| 1988. || -{P.S. Post Scriptum}- || Директор
|-
| 1988. || Бронзова спирала (ТВ серија)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1990. || До краја и даље || /
|-
| 1990. || Децембарска киша || 
|-
| 1994. || Театер Парадизник (ТВ серија)|| /
|-
| 1996. || Крај великих празника (ТВ серија)|| Кребс
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2003. || Под њеним прозором || Грандфатхер
|-
| 2005. || Се згоди (ТВ серија)|| Деди
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1932.
Умрли 2008.
Словеначки глумци
Југословенски глумци